Шутенькое () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 27 человек. Почтовый индекс — 27165. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524080305.

Местный совет 
27165, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Анновка

Ссылки 
 Шутенькое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоукраинского района